Anisitsiellides är ett släkte av kvalster. Anisitsiellides ingår i familjen Anisitsiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Anisitsiellides